Princesa Lalla Asma de Marruecos (en árabe: الأميرة لالة أسماء, GCVO, nacida el 29 de septiembre de 1965 en Rabat, Marruecos) es la segunda hija del difunto rey Hasán II de Marruecos y su segunda esposa, Lalla Latifa Hammou.

Biografía 
Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Real de Rabat.

Al igual que sus hermanos, fue educada por niñeras españolas (Pepi, Rosi, Dolores, Pilar y María), por lo que domina el idioma español. 

El 5 de noviembre de 1986 se casó con Khalid Bouchentouf, CVO, hijo de Hajj Belyout Bouchentouf, de Casablanca. Khalid es Director General de S.E.V.A.M. (Société d’exploitation de verreries au Maroc). Tuvieron dos hijos, un niño y una niña:

 Moulay Yazid Bouchentouf (nacido el 25 de julio de 1988).
 Lalla Nuhaila Bouchentouf (nacida el 29 de mayo de 1992). Casada con Ali El Hajji el 14 de febrero de 2021 en Rabat.

La princesa Lalla Asma tiene dos hermanos varones, el rey Mohammed VI y el príncipe Moulay Rachid, y dos hermanas, las princesas Lalla Meryem y Lalla Hasna.

Patronazgos
 Presidenta de Honor de la Sociedad Protectora de Animales en el Extranjero (SPANA).
 Presidenta de Honor de la Fundación Lalla Asma para Niños Sordos.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas marroquíes 
  Dama gran cordón de la Orden del Trono.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama gran cruz de honor de la Real Orden Victoriana (Reino Unido, 14/07/1987).
  Dama gran cruz de la Orden de Leopoldo II de Bélgica (Reino de Bélgica, 05/10/2004).
  Dama gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 14/01/2005).

Ancestros

Referencias 

Dinastía alauí
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Damas grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Nacidos en Rabat